Список музеев Бонна:

Бонн